Grown Man Shit — мікстейп репера Proof, виданий у 2005 р. Реліз містить пісні з участю Dolo, Shock Wave та ін. Одним з продюсерів є Салам Рек, тодішній діджей гурту D12. Трек «Oil Can Harry», що містить додатковий вокал Емінема, у переробленому вигляді під назвою «Trapped» увійшов до компіляції Eminem Presents: The Re-Up.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Proof